Rezza Rezky Ramadhani (* 8. November 2000 in Singapur), mit vollständigem Namen Rezza Rezky Ramadhani bin Yacobjan, ist ein singapurischer Fußballspieler.

Karriere 
Rezza Rezky Ramadhani steht seit 2019 bei den Young Lions unter Vertrag. Die Young Lions sind eine U23-Mannschaft, die 2002 gegründet wurde. In der Elf spielen U23-Nationalspieler und auch Perspektivspieler. Ihnen soll die Möglichkeit gegeben werden, Spielpraxis in der ersten Liga, der Singapore Premier League, zu sammeln.

Weblinks 
 
 

Fußballspieler (Young Lions)
Singapurer
Geboren 2000
Mann